Kundzicze peut désigner en Pologne :
 Kundzicze, village de la gmina de Krynki, dans la voïvodie de Podlachie
 Kundzicze, village de la gmina de Sokółka, dans la voïvodie de Podlachie